Ronner ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Ronner (1857–1957), belgische Kunstmalerin
 Emil Ernst Ronner (1903–2000), Schweizer Lehrer, Schriftsteller und Politiker
 Henriëtte Ronner-Knip (1821–1909), niederländisch-belgische Kunstmalerin
 Markus M. Ronner (1938–2022), Schweizer Theologe, Publizist und Journalist
 Maurus Ronner (* 20. Jahrhundert), deutscher Filmkomponist
 Wolfgang Ronner (1921–2008), deutschsprachiger Schriftsteller